Dawanégomdé peut désigner :
 Dawanégomdé, la localité située dans le département de Komsilga au Burkina Faso
 Dawanégomdé, la localité située dans le département de Tanghin-Dassouri au Burkina Faso